Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nikolaj Davydenko che ha battuto in finale David Sánchez 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando González (quarti di finale)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 José Acasuso (secondo turno)
 Albert Montañés (primo turno)

 Alberto Martín (semifinali)
 David Sánchez (finale)
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)
 David Ferrer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2002